Ammonite foi o segundo mini-álbum lançado na esfera musical alternativa do Japão pela banda Monoral.

Apesar de desfrutar de menos divulgação que o lançamento anterior, o álbum alcançou certo nível de popularidade ao atingir a terceira posição nas paradas e permanecer no top 50 por 7 meses.O trabalho imposto nesse álbum dá continuidade ao som melódico e melancólico presente em In Stereo.

Faixas 
1. I Am I Am
2. I Like It
3. Ammonite
4. Oh No!
5. So Long

Álbuns de Monoral
Álbuns de 2004